De Oostenrijkse voetbalbeker 2016/17 (Duits: ÖFB-Samsung-Cup 2016/17) was de 83ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 18 juli 2016 en eindigt met de finale op donderdag 1 juni 2017 in het Wörthersee Stadion in Klagenfurt, die onder leiding stond van scheidsrechter Markus Hameter. Red Bull Salzburg won de beker voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis en voor de vierde keer op rij. In de finale was de ploeg van trainer-coach Óscar García met 2-1 te sterk voor SK Rapid Wien. Het beslissende doelpunt kwam in de 85ste minuut op naam van Valentino Lazaro.

Schema

Zie ook
Bundesliga (Oostenrijk) 2015/16
Oostenrijks voetbalelftal in 2016

2017
Bekervoetbal 2016/17